Sezon 2008/2009 Pucharu Świata w lotach narciarskich rozpoczął się 10 stycznia 2009 na skoczni Kulm w austriackim Tauplitz, a zakończył 22 marca 2009 na skoczni Letalnica w słoweńskiej Planicy. Była to część Pucharu Świata w skokach narciarskich 2008/2009.
Przed sezonem 2008/09 Pucharu Świata w skokach narciarskich przywrócono Małą Kryształową Kulę za loty narciarskie. Po raz ostatni to trofeum wręczono w sezonie 2000/01. Klasyfikacje pomiędzy tymi sezonami są więc nieoficjalne.

Klasyfikacja generalna

Przypisy 

Wyniki Pucharu Świata w lotach narciarskich